Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин — ежегодный турнир по кёрлингу между швейцарскими женскими командами. Проводится начиная с 1964 года. Организатором является  (, ).

Годы и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швейцарии (curling.ch), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии (с 2009 года)
  (!! до 2002 года включительно состав указывается в обратном порядке: первый, второй, третий, четвёртый).
 Curling Schweizermeisterschaft — www.ccflims.ch — 3. bis 20. Februar 2016, Flims (в том числе см. на последней странице список всех чемпионов мужских — за 1943—2015 — и женских — за 1964—2015 — чемпионатов Швейцарии)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди ветеранов

 
Швейцария
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1964 года